Cristian Santos (Brasília, 19 de junho de 1977) é um bibliotecário, tradutor, escritor e pesquisador brasileiro. Recebeu o "Prêmio Casa de las Américas" em 2016.

Biografia 
Nascido em Brasília, foi o primeiro de seis filhos do carpinteiro Cristovão Colombo dos Santos e da dona de casa Maria das Dores Oliveira Reis. Por cerca de dez anos, vendeu cocadas para ajudar a família. Da época de criança, se recorda de quatro eventos marcantes: sua primeira visita a uma biblioteca na companhia da irmã mais velha, onde foi lida A Arca de Noé; seu primeiro livro, O Cesto de Juncos, presente de um vizinho português; a competição intelectual entre alguns colegas da escola para ver quem mais lia; as tardes na Biblioteca Érico Veríssimo consultando e comparando os verbetes das enciclopédias. 

Aos 21 anos, após conhecer um bibliotecário culto e assistir ao filme O Nome da Rosa, decidiu cursar Biblioteconomia, na Universidade de Brasília.

Seguidamente, graduou-se Língua e Literatura Francesas, e depois em Tradução. Nesse período, estudou francês na Universidade Laval, Canadá, onde conheceu o pensamento de Santo Agostinho e Michel Foucault, levando-o, mais tarde, a licenciar-se em Filosofia com a monografia A Nostalgia do Todo: a Prática das Virtudes no Itinerário da Alma em Santo Agostinho.

Desejando aperfeiçoar os meus conhecimentos na área de documentação histórica, ingressou no Mestrado em Ciência da Informação, na Universidade de Brasília. Sua dissertação de mestrado: "Os arquivos das primeiras prelazias e dioceses brasileiras no contexto da legislação e práticas arquivísticas da Igreja Católica", foi premiada na primeira edição do Concurso Latino Americano de Investigación em Bibliotecología, Documentación, Archivistica y Museología Fernando Baéz, na Argentina, que visa a premiar os melhores trabalhos da área.

Doutorou-se em Literatura e Práticas Sociais pela UnB. Sua tese se transformou no livro Devotos e Devassos: Representação dos Padres e Beatas na Literatura Anticlerical Brasileira (EdUSP, 2014), que foi indicado ao Prêmio Jabuti em duas categorias (melhor crítica literária e melhor capa) e venceu o Premio Casa de las Américas (categoria literatura brasileira), em 2016.

Logo após concluir o Bacharelado em Biblioteconomia (1999), foi aprovado em 1º lugar no concurso do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para o cargo de bibliotecário. Durante dez anos no STJ, exerceu diversas atribuições no setor de referência, de análise de legislação, de indexação, e na assessoria técnica. Foi agraciado com um elogio formal feito pela Secretária de Documentação por sua competência, dedicação e esforço demonstrados na execução das atividades exercidas na Biblioteca.

Desde 2009, ocupa o posto de bibliotecário da Câmara dos Deputados. Atuou nos setores de pesquisa e de prospecção de materiais bibliográficos, bem como na Comissão de Cultura.

Compõe o Grupo de Estudos Literários Magrebinos Francófonos, e desenvolve pesquisas envolvendo a relação entre literatura e sagrado, em particular os fenômenos da mística e do anticlericalismo.

É membro titular do Conselho Regional de Biblioteconomia da 1ª Região e membro suplente do Conselho Federal de Biblioteconomia. Desenvolve, atualmente, um vocabulário teológico destinado a bibliotecas especializadas, e é colunista da CRB-1 Informa e da Revista Eletrônica da Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal.

Publicações 
 Devotos e Devassos: Representação dos Padres e Beatas na Literatura Anticlerical Brasileira. 1. ed. São Paulo: EdUSP, 2013. 
 O culto católico e a representação do corpo masculino na literatura anticlerical brasileira (século XIX). Varia História (UFMG. Impresso), v. 30, p. 443-459, 2014.
 Pastoreando ovelha ou rebanho? A figura da comunidade cristã à luz do decreto Presbyterorum Ordinis. Interações : Cultura e Comunidade (Faculdade Católica de Uberlândia. Impresso), v. 8, p. 117-127, 2013.
 A Prática das Virtudes no Itinerário Místico de Santo Agostinho. Brasiliensis: Revista do Centro de Estudos Filosófico-Teológicos Redemptoris Mater, v. 1, p. 81-105, 2012.
 Babel (Confusão ou Salvação?): Religiosidade, Secularização e Mercado em "Babylon", de Zeca Baleiro. Ciências da religião (Mackenzie. Online), v. 7, p. 28-49, 2009.
 Religião, patologia e feminilidade: uma análise da saudade em O homem (1887), de Aluísio Azevedo. Horizonte (Belo Horizonte), v. 6, p. 89-107, 2007.
 Os primeiros arquivos eclesiásticos brasileiros (1551-1854): diagnóstico. Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, v. 3, p. 25-44, 2007.
 Conhecer para conservar: a constituição e dispersão dos fundos arquivísticos da Igreja Católica na cidade de Goiás. Arquivística.net, v. 2, p. 52-69, 2006.
 Normas Bibliográficas do Seminário Redemptoris Mater. 1. ed. Brasília: Centro de Estudos Filosófico-Teológicos Redemptoris Mater, 2012. 70p .
 Os primeiros arquivos eclesiásticos brasileiros no contexto da legislação e práticas arquivísticas da Igreja Católica. Biblioclastía: los robos, la represión y sus resistencias en bibliotecas, archivos y museos de Latinoamérica. Buenos Aires: Eudeba - Universidad de Buenos Aires, 2008, v. , p. 69-140.
 Kant e a Biblioteca Grotesca. Revista Eletrônica da ABDF, Brasília, 01 out. 2015.
 O Marimbondo de Fogo. Revista Eletrônica da ABDF, Brasília, 01 ago. 2015.
 Maya, a Bibliotecária Amargurada. Revista Eletrônica da ABDF, Brasília, 01 jun. 2015.
 O Fim dos Bibliotecários?. União, Brasília, p. 5 - 5, 13 mar. 2014.
 História brasileira em risco. UnB Agência, 05 jan. 2007.
 Controle Bibliográfico de Publicações Oficiais: uma Proposta para o Cenário Brasileiro. In: Seminário Nacional de Documentação e Informação Jurídica, 2012, Brasília. Seminário Nacional de Documentação e Informação Jurídica: Anais, 2012.
 Eclesiásticos nos Códigos de Direito Canônico de 1917 e de 1983. In: XV Congresso Brasileiro de Arquivologia, 2008, Goiânia. Congresso Brasileiro de Arquivologia : 15 : 30 de junho a 04 de julho, 2008.
 Os arquivos das primeiras prelazias e dioceses brasileiras: estudo comparado a partir do relatório da Fundação Histórica Tavera. In: XIV Congresso Brasileiro de Arquivologia, 2006, Rio de Janeiro, RJ. Anais, 2006.
 Os primeiros arquivos eclesiásticos brasileiros no contexto da legislação e práticas arquivísticas da Igreja Católica. In: III Congreso Internacional Patrimonio Cultural, 2006, Córdoba, Argentina. Anais, 2006.
 Diagnóstico dos primeiros arquivos eclesiásticos brasileiros. In: 2º Integrar, 2006, São Paulo, SP. Anais, 2006.
 Projeto-piloto de acesso à informação para portadores de deficiências visuais e auditivas e usuários de cadeiras de rodas no âmbito da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva. In: 2º Integrar, 2006, São Paulo, SP. Anais, 2006.
 Diagnóstico dos arquivos das primeiras dioceses católicas (1551-1854). In: VII Encontro Nacional em Pesquisa em Ciência da Informação, 2006, Marília. Anais do VII ENANCIB, 2006.
 Los archivos de las primeras prelaturas y diócesis brasileras en el contexto de la legislación y prácticas archivísticas de la Iglesia Católica. In: Primer Congreso Archivístico de las Américas, 2006, Santa Fe, Argentina. Anales del Primer Congreso Archivístico de las Américas, 2006.
 Os arquivos das primeiras prelazias e dioceses brasileiras: estudo comparado a partir do relatório da Fundação Histórica Taveira. In: XIV Congresso Brasileiro de Arquivologia, 2006, Rio de Janeiro. Anais do XIV Congresso Brasileiro de Arquivologia, 2006.
 Conhecer para conservar: a constituição e dispersão dos fundos arquivísticos da Igreja Católica na cidade de Goiás (GO). In: 2º Integrar, 2006, São Paulo, SP. Anais, 2006.
 Portal de Legislação do Poder Judiciário Brasileiro. In: XXI Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação, 2005, Curitiba, Paraná. XXI Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação, 2005.
 O Portal de Legislação do Poder Judiciário Brasileiro. In: XXI Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação, 2005, Curitiba. Anais do XXI Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação, 2005.

Prêmios 
 Concurso Latino Americano de Investigación em Bibliotecología, Documentación, Archivistica y Museología Fernando Baéz (2010) 
 Premio Casa de las Américas – Categoria Literatura Brasileira (2016)

Bibliotecários do Rio de Janeiro
Escritores do Distrito Federal (Brasil)
Tradutores do Brasil
Pesquisadores do Brasil
Alunos da Universidade de Brasília
Naturais de Brasília